El World Wide Web Wanderer, también llamado simplemente Wanderer, era un rastreador web basado en Perl que se desplegó por primera vez en junio de 1993 para medir el tamaño de la World Wide Web(www). El Wanderer fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también conocido como "MIT" por Matthew Gray, quien poco después creó uno de los primeros 100 servidores de la historia(www.mit.edu), editaría un libro llamado "Cómo crear una web", hasta la fecha(2022), lleva trabajando más de quince años como ingeniero de software para Google. El rastreador se utilizó para generar el primer índice o biblioteca de páginas web, llamado "Wandex". Aunque el Wanderer fue probablemente el primer robot web y, con su índice, tenía claramente el potencial de convertirse en un motor de búsqueda de propósito general en la WWW, el autor no hace esta afirmación y en otro lugar se afirma que este no era su propósito. The Wanderer trazó el crecimiento de la web hasta finales de 1995 y fue clave en la evolución de los buscadores web así como en la historia de internet.

Referencias 

World Wide Web
Sitios web extintos